Wright Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Wright Island (Arkansas), Independence County
 Wright Island (Idaho), Owyhee County
 Wright Island (Louisiana), Bossier County
 Wright Island (Michigan), Keweenaw County
 Wright Island (New York), Westchester County
 Wright Island (Tennessee), Maury County
 Wright Island (Virginia), James City County

in Antarktika:
 Wright Island (Antarktika)

Siehe auch:
 Wrights Island